Moldenhawer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Gotthilf Moldenhawer (1753–1823), deutscher Theologe, Philologe, Bibliothekar und Bibelübersetzer

Siehe auch:
 Moldenhauer